Larisa (mitologija), Pelazgova kći u grčkoj mitologiji
 Larisa (mjesec), Naptunov prirodni satelit
 Prefektura Larisa, prefektura u Grčkoj
 Larisa (grad u Grčkoj), grad u Grčkoj
 AE Larissas 1964, Athlitiki Enosi Larissas 1964, nogometni klub iz grada Larise